Tatuagem (dermopigmentação)

Ou ainda:
Tatuagem (canção de Chico Buarque)
Tatuagem (canção de Marjorie Estiano)
Tatuagem - volume 16, álbum da banda Mastruz com Leite

Veja também

Desambiguação